Morland ist der Familienname folgender Personen:

 A. F. Morland (1939–2022), Pseudonym des österreichischen Schriftstellers Friedrich Tenkrat,
 Louise Morland (1899–1966), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Sir Samuel Morland, 1st Baronet (1625–1695), englischer Gelehrter und Mathematiker
 Thomas Morland (1865–1925), Generalleutnant der britischen Armee

Morland ist der Résistance-Deckname von François Mitterrand.

Morland ist ein Ortsname
 Morland (Cumbria)

Morland ist der Titel einer Trilogie von Peter Schwindt

Siehe auch:

 Mørland